Усатово — село в Саратовской области России.
 Усатово — село в Одесской области Украины.
Усатово — посёлок в Одесской области Украины